Orthof ist der Name folgender Orte:

 Orthof (Gemeinde Breitenstein), Ortsteil von Breitenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Orthof (Gemeinde Rohrbach an der Gölsen), Ortsteil von Rohrbach an der Gölsen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Orthof (Gemeinde St. Corona), Ortsteil von St. Corona am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich